

Patronyme 

 Aline Duret (née en 1975), autrice française ;
 Louis Duret (1527-1586), médecin français ; 
 Jean Duret (1563-1629), médecin français ;
 Claude Duret (vers 1570-1611), magistrat français ;
 Noël Duret  (1590-1650), éditeur et cosmographe français ;
 Pierre-Jacques Duret (1729-17?), graveur français ;
 Louis François Duret (1752-1837), homme politique français ;
 Antoine Duret (1754-1794), général français ;
 Francisque Duret (1804-1865), sculpteur français ;
 Jean-Claude Duret (1824-1875), évêque catholique savoyard puis français ;
 Théodore Duret (1838-1929), écrivain et journaliste français ;
 Henri Duret (1849-1921), chirurgien français ;
 Alain Duret (1935-2020), écrivain français ;
 Jean-Pierre Duret (né en 1953), réalisateur et ingénieur du son français ;
 Marc Duret (né en 1957), acteur français ;
 Pascal Duret (né en 1958), sociologue français ;
 Éric Duret (né en 1960), acteur et réalisateur français ;
 Patrice Duret (né en 1965), écrivain suisse ;
 Sébastien Duret (né en 1980), coureur cycliste français.

Pseudonyme 

 Édouard Duret, Edmond Duret et Guy Duret, noms de plume de Jean Meckert (1910-1995), alias Jean Amila.

Toponyme 

 Rue Duret, voie du  de Paris.

Autres 
 Érable Duret, érable à feuilles d’obier.
 Duret, entreprise française de fabrication de skis.